Il singolare del torneo di tennis Athens Trophy 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Cecilia Dahlman che ha battuto in finale Katia Piccolini 7–5, 7–5.

Teste di serie 

 Sabine Hack (quarti di finale)
 Laura Garrone (primo turno)
 Emanuela Zardo (quarti di finale)
 Cecilia Dahlman (campionessa)

 Elena Pampoulova (secondo turno)
 Federica Bonsignori (semifinali)
 Katia Piccolini (finale)
 Csilla Bartos (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Athens Trophy 1990